Plusieurs rues en France portent le nom de rue Nationale : 

à Lille, la rue Nationale, une des rues principales de la commune ;
à Marseille, la rue Nationale () ;
à Paris, la rue Nationale () ;
à Tours, la rue Nationale, une des principales rues de la ville ;
à Villefranche-sur-Saône, la rue Nationale, une des principales rues de la ville.

Plusieurs places en France portent le nom de place Nationale : 
à Montauban, la place Nationale ;
à Paris, la place Nationale ().

Nationale